Lepic ist der Familienname folgender Personen: 

 Louis Lepic (1765–1827), französischer General der Kavallerie
 Ludovic-Napoléon Lepic (1839–1889), französischer Maler

Siehe auch:
 Lepik